Cutleria peut faire référence à :
 Cutleria (animal), un genre éteint de sphénacodontes basaux, connu dans le Permien inférieur du Colorado aux États-Unis
 Cutleria (algue), un genre d'algues de la famille des Cutleriaceae

Homonymie de genre en biologie